Kofner ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Kofner († 2008), deutscher Basketballfunktionär 
 Stefan Kofner (* 1964), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer